Bald Top bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Top (Georgia)
 Bald Top (San Luis Obispo County, Kalifornien)
 Bald Top (Sierra County, Kalifornien)
 Bald Top (Massachusetts)
 Bald Top (North Carolina)
 Bald Top (Oregon)
 Bald Top (Pennsylvania)
 Bald Top (Vermont)

Siehe auch:
 Bald Top Mountain